Секре́тный фарва́тер:
 Секретный фарватер — роман Леонида Платова.
 Секретный фарватер — фильм, поставленный по одноимённому роману.